RFC Huy is een Belgische voetbalclub uit de stad Hoei. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 76, en heeft geel-blauw-rood als clubkleuren. Tot na de Tweede Wereldoorlog speelde de club in het nationale voetbal en verschillende seizoenen in de Tweede Klasse, daarna speelde de club meestal in de lagere nationale of in de provinciale reeksen.

Geschiedenis
In 1908 werd Huy Football Club opgericht, als heroprichting van de club die in 1896 werd opgericht en verdween in 1900. Twee weken later sloot de club aan bij de UBSSA. Dat jaar werd er nog een andere club opgericht in Hoei, Athletic Club Huy. Rond 1911 kwam er nog een club bij, Cercle Sportif Hutois. In die periode fusioneerden Huy FC en Athletic Club Huy tot Huy Football Club, Association Athletique. Ook Cercle Sportif Hutois sloot zich in 1912 aan bij de Voetbalbond. In 1917 fusioneerde Huy FC met Cercle Sportif Hutois tot Union Hutoise Football Club. In 1926 bereikte de club voor het eerste de nationale reeksen, en speelde een seizoen in Bevordering, toen de Derde Klasse. Bij de invoering van de stamnummers dat jaar, kreeg de club stamnummer 76 toegewezen.

In 1930 kreeg de club de koninklijke titel en werd Royale Union Hutoise FC. Union Hutoise bereikte dat jaar opnieuw de nationale reeksen. Het seizoen erop slaagde de ploeg er in zijn reeks te winnen, en zo bereikte men in 1932 voor het eerst de Tweede Klasse. Het volgende seizoen degradeerde Hutoise weer, om in 1936 opnieuw te promoveren. De volgende seizoenen eindigde de club in de middenmoot. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog ging de club enkele keren op en neer tussen het tweede en het derde niveau. In 1949 pakte Hutoise nogmaals reekswinst in Bevordering, en speelde zo van 1949 tot 1951 nog twee seizoenen in de Tweede Klasse.

Daarna zakte men echter weg. Hutoise eindigde als voorlaatste in 1951 en zakte naar Derde Klasse. Bij competitiehervormingen in 1952 werd een nieuwe Vierde Klasse opgericht als bevorderingsniveau; het aantal clubs in de hogere reeksen werd gereduceerd. Ondanks een achtste plaats in de middenmoot moest Hutoise zo een reeks lager gaan spelen. Hutoise bleef meer dan 10 jaar in Vierde Klasse spelen. In 1965 promoveerde de club dankzij reekswinst nog voor één seizoen naar Derde Klasse, maar zakte daarna weer weg. Door een afgetekende laatste plaats in 1968 zakte Hutoise uiteindelijk weg in het provinciale voetbal. In 1973 keerde Hutoise terug in de nationale Vierde Klasse. In de jaren 80 slaagde Hutoise er twee maal in om twee seizoenen op te klimmen naar Derde Klasse, maar kon er zich nooit lang handhaven.

In 1995 fusioneerde de club dan met Huy Sports. Die club was in 1947 opgericht, en aangesloten bij de Voetbalbond met stamnummer 4747. Huy Sports speelde in de lagere provinciale afdelingen; de laatste seizoenen voor de fusie speelde de club in Tweede Provinciale. De nieuwe fusieclub ging Royal Football Club Huy heten. De fusieclub speelde verder met het stamnummer 76 van Union Hutoise in Vierde Klasse. In 1998 zakte de fusieclub echter al weg uit het nationale voetbal.

In 2003 kon de club uiteindelijk opnieuw promoveren naar de nationale Vierde Klasse. In 2010 promoveerde de club via de eindronde naar Derde Klasse.

Resultaten

Externe links
 Officiële website

Huy, RFC
Sport in Hoei
Sportvereniging in Luik (provincie)